Crowell (Oxfordshire)
 Crowell (Texas)
 Josephine Crowell
 Rodney Crowell